Asphaltum bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Asphaltum (Indiana)
 Asphaltum (Oklahoma)

Siehe auch:
 Asphalt (Begriffsklärung)